În geometrie pavarea apeirogonală de ordin infinit este o pavare regulată a planului hiperbolic. Este reprezentată de simbolul Schläfli {∞,∞}, având un număr (numărabil) infinit de apeirogoane în jurul fiecărui vârf. Toate vârfurile sunt ideale, situate la „infinit” și văzute la limita proiecției pe discul hiperbolic Poincaré.

Simetrie 
Această pavare reprezintă domeniile fundamentale ale simetriei *∞∞.

Colorare uniformă 
Această pavare poate fi colorată alternativ în simetria [(∞,∞,∞)] din 3 poziții ale generatorului.

Poliedre și pavări înrudite 

Reuniunea acestei pavări cu duala sa poate fi văzută aici ca linii roșii și albastre ortogonale, iar combinate definesc liniile unui domeniu fundamental *2∞2∞.

Bibliografie 
  John H. Conway, Heidi Burgiel, Chaim Goodman-Strass, The Symmetries of Things 2008,  (Chapter 19, The Hyperbolic Archimedean Tessellations)

Vezi și 
 Pavare euclidiană cu poligoane regulate convexe
 Lista pavărilor uniforme euclidiene

Legături externe 
 
  
  
  Hyperbolic and Spherical Tiling Gallery
  KaleidoTile 3: Educational software to create spherical, planar and hyperbolic tilings
  Hyperbolic Planar Tessellations, Don Hatch

ordin infinit
Pavări hiperbolice
Pavări izogonale
Pavări izoedrice
Pavări regulate
Pavări autoduale